Gallagher (ook wel Gallager of Gallaher) is een Ierse achternaam die afstamt van de Goidelische naam Ó Gallchóbhair (nieuwe spelling: Ó Gallachóir). 

Het is de meest gebruikelijke achternaam in County Donegal, waar de naam oorspronkelijk vandaan komt, en de op dertien na meest voorkomende achternaam in Ierland. In de Verenigde Staten was het volgens de volkstelling van 2000 de nummer 574 op een lijst van zo'n 80.000 achternamen.

Enkele bekende personen met deze naam zijn:

Liam Gallagher, zanger van de Britse band Oasis;
Noel Gallagher, broer van Liam, gitarist van Oasis;
Peter Gallagher, Amerikaans acteur;
Rob Gallagher, Brits solomuzikant (onder pseudoniem Earl Zinger);
Rory Gallagher, Iers gitarist.

In de serie Shameless bevindt zich een fictieve familie Gallagher.

Ierse achternaam